Robert Fruin (historicus) (1823-1899), een Nederlands historicus
Robert Fruin (Th. Azn) (1857-1935), een Nederlands archivaris en rechtshistoricus
Robert Fruin (ambassadeur) (1933-2022), een Nederlands ambassadeur